Чувакино — название населённых пунктов в России:

 Чувакино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Чувакино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.